Гра́фство Даммарте́н, або Даммарте́нське гра́фство () — у XI—XVII століттях графство на півночі Французького королівства. Очолювалося графами Даммартенськими. Центр — містечко Даммартен-ан-Гоель, назване на честь святого Мартина, який проповідував християнство у регіоні Гоель. Розташовувалося у стратегічно важливій місцевості біля Парижу; на дорогах, що вели зі столиці до Суассона і Лана. Фактично скасоване 1632 року, увійшло до володінь принців Конде. Формально ліквідована в ході Французької революції.

Графи 
 1200—1214: Рено
 1214—1259: Матильда, графиня булонська.

Галерея

Джерела 
 Malo Henry. Un Grand Feudataire, Renaud de Dammartin Et la Coalition de Bouvines: Contribution a L'étude Du Règne de Philippe-Auguste. Paris: Honore Campion, 1898. 373 p.

Посилання 
 
 Сайт Racines & Histoire
 
 
 
 
 
 County of Dammartin 

Графства Франції